Terra Secunda est un diptyque de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire, constitué des seizième et dix-septième tomes (numérotés 15 et 16 car ils suivent les  à 14).

Réalisé par Fabrice Angleraud (dessin) et François Froideval (scénario), Terra Secunda commence le second cycle de la série, également appelé . Le  est publié chez Dargaud en .

Synopsis 
Cette suite des Chroniques explique les premiers temps sur le nouveau monde rejoint par certains peuples à la fin du tome 14. Il est raconté sous la forme d'un  à une petite fille à propos de son papy, Wismerhill.

Références

Éditions 
 Livre 1/2 : Dargaud,  
 Livre 2/2 : Dargaud,  

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 2012